Padam, padam... – brano musicale di Édith Piaf del 1951
 Padam Padam – EP di autori vari del 1988
 Padam Padam – spettacolo musicale francese del 2010
 Padam Padam – serie televisiva sudcoreana del 2011